

Населені пункти та їхні частини
 Вежбувка — село в гміні Парчів Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Вежбувка — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вежбувка — частина села Дмосін-Другий в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства

Примітки